Vissókoie (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Vissókoie (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Vissókoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia